El nombre Agatocles proviene del griego Ἀγαθοκλῆς (/ágazoklees/). Deriva de agazós (‘bueno’) y kléos (‘gloria’).

Puede referirse a:

 Agatocles, tirano de Siracusa.
 Agatocles, sofista ateniense, maestro de Damón de Atenas (siglo V a. C.).
 Agatocles, nombre de varios escritores antiguos:
 Agatocles (siglo III a. C.), historiador griego; posiblemente provenía de Babilonia o de Cícico. Es mencionado por Cicerón y por Plinio.
 Agatocles de Atrax, escritor griego que publicó un trabajo sobre pesca
 Agatocles de Quíos, escritor griego que publicó un trabajo sobre agricultura.
 Agatocles de Mileto, escritor griego que publicó un trabajo sobre los ríos.
 Agatocles de Samos, escritor griego que publicó un trabajo sobre la constitución de Pessinus.
 Agatocles de Pela (fl. siglo IV a. C.), padre de Lisímaco de Tracia.
 Agatocles, uno de los hijos de Agatocles de Siracusa (de su primer matrimonio).
 Agatocles, hijo y heredero del rey Lisímaco de Tracia y de una mujer odrisia.
 Agatocles (fl. siglo III a. C.), aristócrata grecoegipcio, nieto de Agatocles de Siracusa con su tercera esposa Teoxena de Egipto. A través de su madre estaba relacionado con la Dinastía ptolemaica.
 Agatocles de Egipto (fl. siglo III a. C.-f. 203 o 202), aristócrata grecoegipcio hijo del anterior; guardián de Ptolomeo V Epífanes, y hermano de Agathoclea (la amante de Ptolomeo IV Filópator).
 Agatocles de Alejandría, hijo del anterior y ministro del rey egipcio Ptolomeo IV.
 Agatocles de Bactriana, rey indogriego del Reino grecobactriano que reinó entre el 190 y el 180 a. C. En 1970 se encontraron seis dracmas de plata en Ai-Khanoum, que son las primeras imágenes de los dioses puránicos Vasudeva y Sankarshana.

En la actualidad, también es el nombre de:
 Agathocles, una banda de grindcore.

Referencias